Лига Леумит 1994/1995 — 43-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1994/1995
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1994 году
Спорт в Израиле в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995